Sanxenxo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sanxenxo (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Sanxenxo (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar